Склад збірної Італії на чемпіонаті світу 2014 року

Докладніше...<noinclude>

Італія
Італія 2014